

Persone 
Marko Marić - ex calciatore croato.
Marko Marić - calciatore austriaco naturalizzato croato.